Genadekerk (Berlijn)
 Genadekerk (Hamburg)
Genadekapel (Altötting)
Genadekathedraal (San Francisco)